— 5.º califa almóada do Magrebe
 Iúçufe II de Granada  — 11.º sultão nacérida de Granada 

Desambiguações de antropônimos